Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1936 bestod av 8 lag, och HJK Helsingfors vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1936 i Finland
Fotbollssäsongen 1936
1936